Calyon é um banco Francês, resultante da fusão entre o Credit Agricole e o Credit Lyonais.

Calyon